Окси́д це́рия, о́кись церия — соединение церия с кислородом. Известны два оксида церия:
 Оксид церия(III), Ce2O3
 Оксид церия(IV), CeO2